Kelly Albanese é uma atriz estadunidense, mais conhecida por seu trabalho como Cara Gamarra na telenovela Desire. Outros trabalhos notáveis incluem as participações nos filmes Playing with Fire, The Tab e Street Boss, como Daphne Hendron, Carol e Monica Calone, respectivamente.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos